Изаска () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 89 человек (2008 г.), плотность населения составляет 18 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 12020. Телефонный код — 0175.

Покровителем коммуны почитается святой Теофред (San Chiaffredo), празднование в последние выходные сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/